Hajdú János
Hajdú János (1904–1981) tőr- és párbajtőrvívó, edző
Hajdú János (1934) újságíró, televíziós műsorvezető, országgyűlési képviselő
Hajdú János (1952) politikus, polgármester
Hajdú János (1953) kézilabdaedző, szövetségi kapitány
Hajdú János (1948) fizikus, az MTA tiszteleti tagja
Hajdú János koreográfus

Hajdu János
Hajdu János (1892–1959) pedagógus, művelődéstörténész
Hajdú János (1934) fizikus, az MTA külső tagja
Hajdu János (1942) román válogatott labdarúgó
Hajdu János (1965) rendőrtiszt, a Fidesz biztonsági vezetője